Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Keil e Byron Talbot che hanno battuto in finale Jan Gunnarsson e Magnus Larsson 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 David Rikl /  Michiel Schapers (primo turno)
 Glenn Layendecker /  Diego Nargiso (quarti di finale)

 Josef Čihák /  Martin Damm (primo turno)
 Marcos Górriz /  Dmitrij Poljakov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1991